beroepsvoetballer die speelde voor ADO Den Haag & FC Omniworld (*1983): Stefan Huisman (voetballer)
 burgemeester van onder andere Oosterhout (*1959): Stefan Huisman (burgemeester)